

Cinema
 Majors – membri del Motion Picture Association of America

Persone
 Jonathan Majors – attore statunitense
 Kristy Majors – chitarrista heavy metal statunitense
 Lee Majors – attore statunitense

Sport
 Chicago Majors – franchigia di pallacanestro della American Basketball League

Televisione
 Brad Majors – personaggio del musical The Rocky Horror Show
 Janet Majors – personaggio del musical The Rocky Horror Show